Fürbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Fürbach, früherer Name des heutigen Stadtteils Feuerbach der kreisfreien Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Fürbach (Hergiswil bei Willisau), Ort in der Gemeinde Hergiswil bei Willisau, Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern
 Fürbach (Wagrain), Quartier des namensgebenden Ortes von Markt Wagrain, Bezirk St. Johann, Salzburg

Gewässer;
 Fürbach, Oberlauf des Beigraben (Minbach), rechter Zufluss des Minbachs (zur Roth) nach Pyras, Gemeinde Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern 
 Fürbach (Fischa), rechter Zufluss der Fischa an der Hahnseesiedlung der Ortschaft Wienerherberg, Gemeinde Ebergassing, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Fürbach (Grundbach), linker Zufluss des Grundbachs vor Triensbach, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Fürbach (Kleinarlerache), rechter Zufluss der Kleinarlerache (auch Kleinarlbach, Wagrainer Ache u. ä.) bei Fürbach, Markt Wagrain, Bezirk St. Johann, Salzburg
 Fürbach (Lauter), linker Teilungsarm und erster Rücklauf desselben zur Itz durch Neuses, kreisfreie Stadt Coburg, Bayern
 Fürbach (Wigger), linker Zufluss der Wigger in Hergiswil bei Willisau, Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern
 Fürbach (Wissenbach), linker Zufluss des Wissenbachs in Weisslingen, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Furbach